Il National Invitation Tournament 1954 fu la 17ª edizione del torneo. Venne vinto dal College of the Holy Cross; il  miglior giocatore del torneo fu Togo Palazzi.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1954
1954